Torbjörn Eriksson kan syfta på:

 Torbjörn Eriksson (född 1963), militär.
 Torbjörn Eriksson (född 1964), musiker.
 Torbjörn Eriksson (född 1971), friidrottare.